Мешко́в — фамилия русского происхождения.

Известные носители 
 Мешков, Александр Григорьевич (1927—1994) — советский государственный деятель, заместитель министра атомной энергетики и промышленности СССР.
 
 Мешков, Анатолий Петрович (1937—1994) — советский и белорусский гандбольный тренер
 Мешков, Валерий Иванович (род. 1945) — советский фигурист-одиночник.
 
 Мешков, Виктор Ильич (род. 1946) — советский футболист.
 Мешков, Виталий Петрович (род. 1983) — российский футбольный судья.
 
 
 
 Мешков, Игорь Николаевич (род. 1936) — советский и российский учёный в области физики ускорителей.
 Мешков, Кирилл Андреевич (род. 1993) — украинский боец вольного стиля.
 
 Мешков, Люпчо (род. 1948) — македонский политик.
 Мешков, Михаил Михайлович (1929—2000) — Герой Социалистического Труда, шофёр.
 Мешков, Никита Евгеньевич (род. 1994) — латвийский шахматист.
 
 Мешков, Пётр Илларионович (1899—1979) — советский партийный и общественный деятель.
 Мешков, Фёдор Степанович (1915—1987) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Мешков Брест
 Мешкова
 
 Мешаков
 Мешаев